«Флорида Пантерз» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1993 году и базируется в городе Санрайз, штат Флорида, США. Домашней ареной является «BB&T-Центр».

За свою историю «Пантерз» восемь раз участвовали в плей-офф, где самым лучшим результатом был финал Кубка Стэнли 1996 года, в котором они уступили «Колорадо Эвеланш» в четырёх матчах.

Легенда

Статистика сезонов

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Флориды Пантерз» на hockeydb.com

 
Флорида Пантерз